National Soccer League 1990–91 – piętnasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W piętnastym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna South Melbourne FC, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Melbourne Croatia.

Uczestnicy sezonu 1990–91 
 Adelaide City
 APIA Leichhardt Tigers
 Heidelberg United
 Marconi Fairfield
 Melbourne Croatia
 Parramatta Eagles 
 Preston Lions FC
 South Melbourne FC
 St. George Saints
 Sunshine George Cross 
 Sydney Croatia 
 Sydney Olympic
 Wollongong Macedonia
 Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1989–90, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1989–90, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 St. George Saints wycofał się z rozgrywek NSL, od kolejnego sezonu występował w New South Wales Super League.
3 Sunshine George Cross spadł do 1 stanowej ligi, stanu Wiktoria.
4 Wollongong Macedonia spadł do 1 stanowej ligi, stanu Nowa Południowa Walia.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1991

South Melbourne FC DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Milan Ivanovic (Adelaide City)
Trener roku: Zoran Matic (Adelaide City)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 19 sierpnia 2010].

Przypisy 

National Soccer League
1990 w Australii
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1991 w Australii